Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oleg Ogorodov che ha battuto in finale Vadim Kucenko 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (finale)
 Oleg Ogorodov (Campione)
 Artem Derepasko (semifinali)
 Denis Golovanov (secondo turno)

 Dmitri Vlasov (quarti di finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Dmitrij Tomaševič (quarti di finale)
 Artemon Apostu-Efremov (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2001